wielkopłetw czarny
 wielkopłetw Daya
 wielkopłetw wspaniały, wielkopłetw chiński 
 wielkopłetw z Kupang

Przypisy